Sandra Lee se puede referir a:

 Sandra Lee, chef de televisión estadounidense.
 Sandra Lee, dermatóloga, personalidad televisiva y youtuber estadounidense.